Nick Kyrgios var regerande mästare, men drog sig ur turneringen i den första omgången mot Ugo Humbert på grund av en vristskada.

Rafael Nadal vann titeln efter att ha besegrat Taylor Fritz med 6–3, 6–2 i finalen. Det var Nadals tredje titel vid Abierto Mexicano Telcel.

Seedning

 Rafael Nadal (Mästare)
 Alexander Zverev (Andra omgången)
 Stan Wawrinka (Kvartsfinal)
 Félix Auger-Aliassime (Andra omgången)
 John Isner (Semifinal)
 Nick Kyrgios (Första omgången, drog sig ur)
 Grigor Dimitrov (Semifinal)
 Dušan Lajović (Andra omgången)

Lottning

Finaler

Övre halvan

Undre halvan

Kvalturnering

Seedning

  Cameron Norrie (Fick ett wildcard till huvudturneringen)
  Tommy Paul (Kvalificerad)
  Taro Daniel (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Damir Džumhur (Kvalificerad)
  Marcos Giron (Kvalificerad)
  Jason Jung (Kvalificerad)
  Alex Bolt (Kvalificeringsmatch, Lucky loser)
  Daniel Elahi Galán (Kvalificeringsmatch)

Kvalificerade
  Jason Jung
  Tommy Paul
  Marcos Giron
  Damir Džumhur

Lucky losers
  Alex Bolt
  Taro Daniel

Kvallottning

Kval 1

Kval 2

Kval 3

Kval 4

Referenser
Lottning
Kvallottning

Noter

Abierto Mexicano Telcel 2020 – Herrsingel
2020 – Herrsingel